Il doppio del torneo di tennis Perth Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Erika Sema e Yurika Sema che hanno battuto in finale Monique Adamczak e Tammi Patterson 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Noppawan Lertcheewakarn /  Arina Rodionova (quarti di finale)
 Irina Falconi /  Irena Pavlović (quarti di finale)

 Erika Sema /  Yurika Sema (Campionesse)
 Monique Adamczak /  Tammi Patterson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Tennis International 2013